En tant que patronyme, Dugowson peut renvoyer aux personnes suivantes :
 Maurice Dugowson, réalisateur français.
 Martine Dugowson, réalisatrice française.
 Pierre Dugowson, réalisateur français.

Patronyme picard